Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2000 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2000. La compétition s'est déroulée du 21 au 23 juillet 2000 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2000
Allemagne
Sport en Allemagne en 2000